„Teruzuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Teruzuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Teruzuki” (PC-17) – okręt patrolowy typu Hatsunami z lat 50. XX wieku
 „Teruzuki” (DD-162) – niszczyciel typu Akizuki z lat 50. XX wieku
 „Teruzuki” (DD-116) – niszczyciel rakietowy typu Akizuki z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów